Saanenmöser (pas), bergpas in Zwitserland
 Saanenmöser (dorp), nederzetting op deze pas, dat deel uitmaakt van de gemeente Saanen